Греми — топоним в Грузии:

 Греми — архитектурный памятник XVI века в Кварельском муниципалитете, край Кахетия;
 Греми (Кварельский муниципалитет) — село в Грузии, в составе Кварельского муниципалитета, край Кахетия.
 Городище Греми — археологическая зона на территории Кварельского района.